Артём Григо́рьевич Лагу́та (род. 12 ноября 1990, село Суходол, Шкотовский район, Приморский край) — российский спидвейный гонщик. Мастер спорта. Первый россиянин — чемпион мира в личном зачёте (2021). Трёхкратный чемпион мира в командном зачёте (2018, 2019, 2020), двукратный чемпион России в личном зачёте, чемпион России в командном зачете. Обладатель Кубка европейских чемпионов. Бронзовый призёр Кубка мира по спидвею.

Семья 
Старший брат Александр Лагута — мастер спорта по мотокроссу. Ещё один старший брат — Григорий Лагута, также спидвейный гонщик. В 2007—2010 Артём и Григорий выступали в России за один спидвейный клуб — «Восток».

У Артёма Лагуты два ребёнка: сын Адам и дочка Агния.

Племянник по материнской линии — Вадим Тарасенко, спидвейный гонщик.

Клубная карьера

В России 
Начал заниматься мотоспортом в 5 лет, начав с мотокросса, которым и занимался на протяжении 10 лет, однако позже переключился на спидвей под влиянием старшего брата Григория, который и был, по словам Артёма, его главным тренером.

В 2004 году дебютировал во всероссийских соревнованиях по спидвею, заняв 12-е место в личном чемпионате России среди юношей и 3-е в командном в составе «Приморье-Востока» в паре с Михаилом Скачко.

В 2006 году формально числился в заявке клуба «Приморье» на командный чемпионат России, однако не провёл ни одну из двух гонок «Приморья» до снятия клуба с чемпионата.

В 2007 году дебютировал в командном чемпионате России по спидвею в составе «Востока». Первой гонкой Лагуты стал гостевой поединок с «Ураганом» Ровно. В своём первом заезде пришёл 4-м (после Г. Лагуты, Хжановски и Карпова), а в следующем заезде набрал первое очко чемпионата России (заезд: Пуоджукс, Власов, А.Лагута, Дикал). Гонка окончилась вничью (45:45), Артём Лагута набрал 1 очко и 1 бонус в 4 заездах (0; 1*; 0; ПИ).

На протяжении 2007—2010 годов выступал за «Восток», собрав за эти годы основные золотые медали российского спидвея: чемпионство в личном и командном первенствах как во взрослом зачёте, так и среди юниоров.

В 2008 и 2009 годах был вторым после Эмиля Сайфутдинова гонщиком-юниором России по СРЗ в КЧР, а в 2010 — лучшим среди юниоров и 2-м после Григория Лагуты в общем рейтинге.

В декабре 2010 года перешёл в тольяттинскую «Мега-Ладу». По словам Лагуты, основной причиной, заставившей его покинуть брата и дальневосточный клуб, была срочная потребность в денежных средствах на выступление в Гран-При 2011. «Мега-Лада», в отличие от «Востока», была готова выплатить необходимую сумму до 15 января. Однако тренер «Востока» Игорь Столяров полагает, что гонщик вёл переговоры с «Мега-Ладой» ещё в течение сезона-2010, и решение Лагутой было принято уже тогда. Срочная нехватка денег же была лишь формальным поводом.

Став в новой команде , Лагута в 2011 году вновь стал чемпионом страны в личном зачёте.

В 2012 г. установил новый рекорд тольяттинского трека СТК им. Анатолия Степанова — 62,4 секунды.

В 2013 г. стал чемпионом страны в командном зачете в составе «Мега-Лады», но вновь неожиданно сменил клуб — перейдя в «Турбину» перед сезоном-2014. В 2015—2016 гг. в составе СК «Восток» стал чемпионом страны дважды.

В 2017 году вновь выступал за «Мега-Ладу», выиграв золото КЧР, а также серебро ЛЧР и личного и парного чемпионатов Европы.

В Европе 
В 2008 году начал зарубежную карьеру, дебютировав в составе «Локомотива» из Даугавпилса в I польской лиге, наивысшее достижение — 2 место 1ПЛ («Локомотив» не смог пройти в Экстралигу из-за поражения в стыковых матчах с «Вроцлавом»). 2 мая 2010 установил рекорд даугавпилсского трека — 66,65 с — державшийся до 30 мая. 5 июля Лагутой был побит рекорд трека в Познани, устоявший до 1 августа.

В 2011 году оба брата Лагуты перешли в клуб Экстралиги — «Влукняж» Ченстохова.

С 2009 года выступал и в Швеции — сначала за «Вастервик», в 2010—2012 — составе «Валсарны», затем по году в «Хамарбю», «Варгарне» и «Индианерне».

В 2010 году принял участие в единственной гонке чемпионата Украины в составе «Каскада» Ровно.

В 2011 году предполагалось также участие Артёма в чешской лиге, однако за весь сезон гонщик не принял участия ни в одной гонке.

В сезоне 2012 сменил «Влукняж» на другой клуб польской Экстралиги — «Полония» Быдгощ, где выступал, в том числе, вместе с другими российскими гонщиками — Эмилем Сайфутдиновым и Даниилом Ивановым. В 2013 г. перешёл в «Унию» Тарнув, добившись с ней бронзовых медалей чемпионата Польши. В 2014 г. повторил результат, в 2015 перешёл в клуб-новичок Экстралиги — ГКМ Грудзендз. В 2021 г. выиграл чемпионат Польши с командой «Спарта Вроцлав».

Среднезаездный результат

Достижения

Участие в серии Гран-При 
В сезоне-2010, став чемпионом России в личном и командном зачётах, первым среди россиян победил в отборочном соревновании мировой серии Гран-при — Гран-при Челлендж, заслужив право участия в сезоне-2011.

Начав с 5 нулей в Гран-При Европы, Лагута улучшал результаты, лишь немного не дотянув до участия в полуфинале Гран-При Дании. Перед Гран-при Великобритании не сумел своевременно оформить британскую визу и был заменён шведом . 22 июля в матче польской Экстралиги Лагута неудачно атаковал , упав и получив травму запястья и плеча. В результате гонщик был вынужден пропустить и Гран-При Италии.

10 сентября в Войенсе единственный раз за сезон пробился в полуфинал Гран-При.

В 2017 г. снова пробился в серию Гран-При через Гран-При Челлендж.

В 2021 г., выиграв 5 этапов Гран-При из 11, стал первым российским чемпионом мира в личном зачёте.

Мировая серия Гран-При

Прочие соревнования 
 «Большой Владивосток» — 1 место (2008, личные, Владивосток)
 «Золотая Лента» — 3 место (2010, личные, юниоры, Пардубице)
 Открытый Чемпионат Латвии — 3 место (2010, личные, Даугавпилс)
 Открытый Чемпионат Латвии среди юниоров — 1 место (2010, личные, юниоры, Даугавпилс)
 Eurosport Speedway Best Pairs — 2 место (в паре с Григорием Лагутой и Эмилем Сайфутдиновым в составе сборной России, 2013, Торунь)

Примечания 

Родившиеся в Суходоле (Приморский край)‎
Спидвей-гонщики России
Чемпионы России по спидвею
Чемпионы мира по спидвею
Русские эмигранты четвёртой волны в Польше